Aço — liga de ferro e carbono
Aço (DC Comics) — personagem da DC Comics
Minério de ferro

Desambiguação